Юта Бондаровская (Бондаровская Ия Сергеевна) (, деревня , Ленинградская область — , хутор Роостоя, Эстония) — пионер-герой, партизанка 6-ой Ленинградской партизанской бригады.

Биография 
Летом 1941 года Юта Бондаровская приехала из Ленинграда в деревню под Псковом. Здесь и застала она начало Великой Отечественной войны. Юта стала помогать партизанам: была связной, затем разведчицей. Переодеваясь мальчишкой-нищим, она собирала по деревням необходимые партизанам сведения.

После снятия блокады с Ленинграда она осталась в партизанском отряде, присоединилась к 1-й Эстонской партизанской бригаде, которая двинулась на запад на территорию Эстонии. Переправившись через Чудское озеро, где находилась линия фронта, бригада подвергалась постоянным нападениям на открытой территории. 15-летняя Юта стойко перенесла все эти трудности, без устали помогая партизанам. 27 февраля 1944 года Юта вызвалась пойти на разведку. Она обнаружила хутор Роостоя, свободный от немцев, куда и привела голодных и обессилевших партизан. На следующий день в деревню пришли немцы, и Юта вместе с другими партизанами вступила в бой с оружием в руках. В этом бою она погибла от выстрелов немецкого пулемёта с автоматом в руках. Её нашли позже и похоронили.

Награды 
Посмертно награждена орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью «Партизану Отечественной войны» 1 степени.

Память 
Именем Юты Бондаровской названы теплоход и улица в Петергофе, на которой установлена мемориальная доска (1972, арх. М. Ф. Егоров).

Память родственников 
Мать Юты, Антонина Владимировна Бондаров­ская, вспоминает, что комиссар партизанского от­ряда Ф. А. Цветков, первый сообщивший о гибели дочери, сказал: «Не плачь, мать, Юта не дёшево отдала свою жизнь, её надолго запомнят фашисты. Она погибла за Родину. О ней будут писать книги и слагать стихи... Гордись, мать!»

Литература

Примечания 

Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны
Пионеры-герои
Дети, награждённые государственными наградами
Убитые дети
Погибшие в боях Великой Отечественной войны